ИПП-10 — индивидуальный противохимический пакет, применяется для оказания первой помощи пострадавшим в результате воздействия токсических веществ или газов (например, ВИ-газ, Зарин).
ИПП-10 Предназначен для оказания первой помощи тяжело больному/зараженному отравляющими веществами.

Описание 
ИПП-10 — представляет собой металлический сосуд цилиндрической формы с крышкой-насадкой с упорами, которая крепится на ремешке. Внутри крышки имеется пробойник.

Комплектация:
 4 Марле-ватных тампона
 Флакон с полидегазирующей алкоголятной рецептурой: гидроксид натрия, этилцеллозольв, диметиламин, диметилформамид.

См. также 
 ИПП-8
 ИПП-9
 ИПП-11
 АИ-2
 Индивидуальный перевязочный пакет

Ссылки 
 Медицинские средства индивидуальной защиты

Индивидуальные противохимические пакеты
Индивидуальное снаряжение и обмундирование советских и российских военнослужащих